Brushy Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Knob (Carroll County, Arkansas)
 Brushy Knob (Polk County, Arkansas)
 Brushy Knob (Colorado)
 Brushy Knob (Lumpkin County, Georgia)
 Brushy Knob (Union County, Georgia)
 Brushy Knob (Barren County, Kentucky)
 Brushy Knob (Madison County, Kentucky)
 Brushy Knob (Douglas County, Missouri)
 Brushy Knob (Johnson County, Missouri)
 Brushy Knob (Ozark County, Missouri)
 Brushy Knob (New York)
 Brushy Knob (Buncombe County, North Carolina)
 Brushy Knob (Burke County, North Carolina)
 Brushy Knob (Transylvania County, North Carolina)
 Brushy Knob (Ohio)
 Brushy Knob (Oklahoma)
 Brushy Knob (South Carolina)
 Brushy Knob (Tennessee)
 Brushy Knob (Hill County, Texas)
 Brushy Knob (Johnson County, Texas)
 Brushy Knob (Tom Green County, Texas)
 Brushy Knob (Alleghany County, Virginia)
 Brushy Knob (Scott County, Virginia)
 Brushy Knob (Pendleton County, West Virginia, 838 m)
 Brushy Knob (Pendleton County, West Virginia, 848 m)

Siehe auch:
 Bushy Knob